L'avenue Laurier de Montréal.
 L'avenue Laurier d'Ottawa.
 La Rue Laurier de Gatineau.
 Le boulevard Laurier à Québec.